Big Mountain (engl.: großer Berg) bezeichnet:

 Big Mountain (Band), eine US-amerikanische Reggae-Band
 The Big Mountain, der ehemalige Name des Skigebiets Whitefish Mountain Resort in Montana, USA
 Big Mountain Airport, einen Flughafen im Kodiak Island Borough, Alaska, USA

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Big Mountain (Alabama)
 Big Mountain (Lake and Peninsula Borough, Alaska)
 Big Mountain (Wrangell, Alaska)
 Big Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska)
 Big Mountain (Apache County, Arizona)
 Big Mountain (Navajo County, Arizona, 2143 m)
 Big Mountain (Navajo County, Arizona, 2178 m)
 Big Mountain (Colorado)
 Big Mountain (Oglethorpe County, Georgia)
 Big Mountain (Rabun County, Georgia)
 Big Mountain (El Dorado County, Kalifornien, 1283 m)
 Big Mountain (El Dorado County, Kalifornien, 1395 m)
 Big Mountain (Humboldt County, Kalifornien)
 Big Mountain (San Benito County, Kalifornien)
 Big Mountain (Sonoma County, Kalifornien)
 Big Mountain (Trinity County, Kalifornien)
 Big Mountain (Ventura County, Kalifornien)
 Big Mountain (Bath County, Kentucky)
 Big Mountain (Madison County, Kentucky)
 Big Mountain (Hancock County, Maine, 56 m)
 Big Mountain (Hancock County, Maine, 67 m)
 Big Mountain (Broadwater County, Montana)
 Big Mountain (Flathead County, Montana)
 Big Mountain (Jefferson County, Montana)
 Big Mountain (Madison County, Montana)
 Big Mountain (Stillwater County, Montana)
 Big Mountain (Humboldt County, Nevada, 2115 m)
 Big Mountain (Humboldt County, Nevada, 2613 m)
 Big Mountain (New Mexico)
 Big Mountain (North Carolina)
 Big Mountain (Oklahoma)
 Big Mountain (Oregon)
 Big Mountain (Bedford County, Pennsylvania)
 Big Mountain (Clinton County, Pennsylvania, 558 m)
 Big Mountain (Clinton County, Pennsylvania, 639 m)
 Big Mountain (Columbia County, Pennsylvania)
 Big Mountain (Franklin County, Pennsylvania)
 Big Mountain (Northumberland County, Pennsylvania)
 Big Mountain (Greene County, Tennessee)
 Big Mountain (Morgan County, Tennessee, 300 m)
 Big Mountain (Morgan County, Tennessee, 715 m)
 Big Mountain (Scott County, Tennessee)
 Big Mountain (Blanco County, Texas)
 Big Mountain (Uvalde County, Texas)
 Big Mountain (Salt Lake County, Utah)
 Big Mountain (Sanpete County, Utah)
 Big Mountain (Washington County, Utah, 2150 m)
 Big Mountain (Washington County, Utah, 2203 m)
 Big Mountain (Virginia)
 Big Mountain (Grant County, West Virginia)
 Big Mountain (Greenbrier County, West Virginia)
 Big Mountain (Pendleton County, West Virginia, 1177 m)
 Big Mountain (Pendleton County, West Virginia, 787 m)
 Big Mountain (Webster County, West Virginia)
 Big Mountain (Wyoming)